Гепатобласто́ма (Gepatoblastoma) — злокачественная опухоль печени, которая развивается из эмбриональной плюрипотентной закладки. Чаще встречается у грудных детей. Опухоль обычно представлена узлом беловато-желтого цвета, который прорастает ткань печени.

Патогенез 
Различают два вида гепатобластомы:
 эпителиальный (состоит только из эпителиальных клеток)
 смешанный (эпителиальный+ мезенхимальный тип).

Клиническая картина 
Наиболее распространенным признаком гепатобластомы является прощупываемое или видимое опухолевое уплотнение в животе. Другие симптомы включают плохой аппетит, потерю веса, тошноту, рвоту и слабость. У небольшого числа детей появляется желтоватый оттенок кожи и белков глаз.

Лечение 
Лечение гепатобластомы предполагает хирургическое вмешательство, цель которого заключается в попытке полного удаления опухоли. Допускается удалять довольно большие части печени. Пересадка печени.

Примечания

Литература 
 Гепатобластома. Медицинский справочник болезней.
 Гепатобластома. Пер. с англ. Н. Д. Фирсовой (2018)

Злокачественные новообразования печени
Онкогепатология
Онкогастроэнтерология
Детские болезни